Высокогорье — деревня в Мошенском районе Новгородской области России. Входит в состав Калининского сельского поселения.

История 
В 1963 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Чертова переименована в Высокогорье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мошенского района